Moye peut désigner :

Géographie 
 Moye (Haute-Savoie), commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ethnologie 
 Moye ou Moyi, peuple du bassin du fleuve Congo, appelé Nunu ou Banunu-Bobangi au Congo-Kinshasa.
 Moye, la langue des Moye.

Patronymie 
 Jean-Martin Moyë (1730-1793), missionnaire français béatifié en 1954.